Адам Януш Лещинский (, , Варшава) — польский историк, журналист и публицист. Адъюнкт-профессор в Институте Политических Исследований ПАН, член команды «Политической Критики», постоянный сотрудник «Газеты Выборчей».

Выпускник Варшавского Университета, где изучал историю. Член правления Collegium Invisibile в 1998—2000 годах. Доктор гуманитарных наук в области истории. Тема докторской диссертации — "«„Солидарность“ в малых городах»".

Начиная с 1993 года, связанный с «Газетой Выборчей». Начиная с 2000 года, работал в отделе науки и редактировал приложение «Компьютер».

Пишет научные статьи, исторические и социологические, репортажи (в том числе из Эфиопии, Боливии и Малави), занимался также рецензированием компьютерных игр. Относится к группе «Политической Критики». Сотрудничал также с Newsweek Polska, Polityka, Przekrój, «ResPubliką Nowa» и «National Geographic».

Лауреат многочисленных стипендий и наград, в частности, Фонда культуры, Министерства образования, Фонда польской науки. Стипендиат еженедельника «Политика».

Библиография 
 "Szkolny poradnik internetowy — część 1" (PWN, );
 "Do Sprawy załatwienia" (Trio, ;
 "Naznaczeni. Afryka i AIDS" (Trio, );
 "Anatomia protestu. Strajki robotnicze w Olsztynie, Sosnowcu i Żyrardowie, sierpień-listopad 1981" (Trio, );
 "Dziękujemy za palenie. Dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS" (PAH, ;
 "Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980 "(Krytyka Polityczna, )
 "Zbawcy mórz ("Wielka Litera, )

Источники 
 Tomasz Wituch, Bogdan Stolarczyk. Studenci Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1945—2000, Милитария Аркадиуш Wingert i Przedsięwzięcie Galicja, Kraków 2010.

Ссылки 
 "Адам Лещинский." На пороге — новое Средневековье // Zbruč. — 01.05.2015
 "Адам Лещинский." Политика, наркотики и культурные войны // Политическая критика. — 30.12.2015
 "Олег Гринчук." Как догоняли Запад: размышления над книгой Адама Лещинского «Skok w nowoczesność» // Украина Модерная. — 30.01.2017

Историки Польши
Журналисты Польши